When You’re Gone:
 «When You’re Gone» — песня рок-группы The Cranberries 1996 года.
 «When You’re Gone» — песня Брайана Адамса и Мелани Си 1998 года.
 «When You’re Gone» — песня Аврил Лавин 2007 года.